Capo Verde
 * Carvoeiro –  località della conte di Contea di Tarrafal de São Nicolau

 Portogallo
 Carvoeiro – cittadina (vila) del concelho di Lagoa, nel distretto di Faro (Algarve)
 Carvoeiro – freguesia del concelho di Mação, nel distretto di Santarém
 Carvoeiro – freguesia del conselho di Viana do Castelo